Résultats détaillés de l'édition 1998 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Faits marquants 
Le tournoi masculin est remporté pour la cinquième fois par l'Américain Pete Sampras. Aucun joueur depuis Björn Borg (de 1976 à 1980) n'a réussi une telle performance. Le Croate Goran Ivanišević s'incline pour la troisième fois en finale de Wimbledon. Pete Sampras avait déjà été son tombeur quatre ans plus tôt.

Finaliste malheureuse en 1993 et 1997, la Tchèque Jana Novotná parvient enfin à inscrire son nom au palmarès du simple dames, aux dépens de la Française Nathalie Tauziat, première française depuis 73 ans à se hisser à ce niveau de la compétition.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1998
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1998
Tennis en juin 1998
Tennis en juillet 1998